
Termin -{ }- ima više značenja.

 -{P2P}- mreža, vrsta Internet mreže
 Oznaka za P2RY4 receptor